Moeder Moederland (Russisch: Скульптура Родина-мать; Skoelptoera Rodina-mat’) is de (bij)naam van verschillende monumenten in landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Moeder Moederland (Wolgograd), een 85 meter hoog standbeeld in Wolgograd, Rusland.
Moeder Moederland (Kiev), een standbeeld in Kiev, Oekraïne
Moeder Moederland (Sint Petersburg), een standbeeld in hetPiskarevskoye Memorial Cemetery, St. Petersburg, Rusland
Moeder Rusland, een monument in Kaliningrad, Rusland.
Moeder Moederland (Naberezhnye Chelny), een monument in Naberezjnye Tsjelny.
Moeder Moederland (Pavlovsk), een monument in Pavlovsk, Rusland